Telegraph oder Telegraf steht für:
 allgemein ein Gerät zur Übertragung von Informationen, siehe Telegrafie
 speziell ein Übertragungsgerät zur Übermittlung von Nachrichten in Schriftform, siehe Fernschreiber

Telegraph oder Telegraf heißen:
 Telegraph (Odenthal), Ortsteil der Gemeinde Odenthal in Nordrhein-Westfalen
 Telegraf (Neustadt (Wied)), Ortsteil der Gemeinde Neustadt (Wied) in Rheinland-Pfalz
 Telegraph (Schiff, 1814), englisches Dampfschiff
 Der Telegraph (Tageszeitung), erschienen 1806 bis 1808 in Berlin.
 Telegraph (Schiff, 1847), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Telegraf (Zeitung), West-Berliner Tageszeitung (1946–1972)
 Telegraph für Deutschland hrsg. von Karl Gutzkow, Hoffmann und Campe, Hamburg (1838–1848)	
 telegraph (Zeitschrift), Zeitschrift mit Wurzeln in der DDR-Opposition der 1980er-Jahre
 The Daily Telegraph, konservative britische Tageszeitung mit Sitz in London (ab 1855)
 Dnevni telegraf, ehemalige serbische Tageszeitung (1996–1999)
 Telegraf (Serbien), serbisches Internetmedium
 The Exchange Telegraph Co. Ltd.,  Nachrichtenagentur für Börsen- und Wirtschaftsnachrichten
 Telegraph (Berg), ein Gipfel der Plose

Siehe auch:
 Télégraphe (Métro Paris)
 Forsthaus Telegraph
 Telegrapheninsel
 The Telegraph